Spier ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Spier (1852–1933), Schriftstellerin und Kunstkritikerin
 Arthur Spier (1898–1985), deutscher Pädagoge und Schulleiter
 Bernd Spier (1944–2017), deutscher Schlagersänger
 Bettina Spier (1960–2008), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Jacob Wolf Spier (1832–1893), Gründer der Firma Spear-Spiele
 Jeffrey Spier, US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 Julius Spier (1887–1942), deutscher Psychoanalytiker und Begründer der Psycho-Chirologie
 Hilde Spier (1901–1942), deutsche Philologin und Journalistin
 Leslie Spier (1893–1961), US-amerikanischer Anthropologe
 Nana Spier (* 1971), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin 
 Peter Spier, amerikanischer Kinderbuchautor („Noah's Ark“) und Träger der Caldecott Medal (1978)
 Robby Spier (1918–1996),  deutscher Komponist und Dirigent
 Rosa Spier (1891–1967), niederländische Harfenistin
 Samuel Spier (1838–1903), deutscher sozialdemokratischer Politiker
 Tim Spier (1975–2017), deutscher Politikwissenschaftler
 Uwe Spier (1946–2013), deutscher Schlagersänger
 Wolfgang Spier (1920–2011), deutscher Regisseur, Schauspieler, Synchronsprecher und Moderator

Spier steht für:
 Spier Fahrzeugwerk
 ein Dorf (bis 1651) südlich von Sondershausen (Ober- und Niederspier)
 ein jüdischer Familienname, der vermutlich auf eine Herkunft aus Speyer verweist (vgl. auch Spira, SchUM-Städte). Im Englischen zumeist Shapiro (Familienname)
 die deutsche Bezeichnung des italienischen Ortes Spera (Trentino)
 Spiersträucher, eine Pflanzengattung aus der Familie der Rosengewächse

Siehe auch:
 Spir
 Speer (Begriffsklärung)
 Spiers